Shuna ist der Name von zwei Inseln der Inneren Hebriden in Schottland:

 Shuna (Slate Islands)
 Shuna Island, Loch Linnhe

Tell esh Shuna ist eine archäologische Fundstelle in Jordanien.
 der hebräische Namen von Tell Qudadi

siehe auch
 Shuna-Schwerter